Tcherkassk (en russe Черка́сск) peut désigner deux villes de Russie, qui furent successivement capitale des Cosaques du Don :
Le Vieux-Tcherkassk ou Starotcherkasskaïa, un village de l'oblast de Rostov, situé sur le Don. Il remonte au .
Le Nouveau-Tcherkassk ou Novotcherkassk, une ville de l'oblast de Rostov, fondée en 1805 quand le Vieux-Tcherkassk fut abandonné.

Ville dans l'oblast de Rostov